Термин Португальский легион может означать:

 Португальский легион (Великая армия) — португальский военный контингент армии Наполеона.
 Верный Португальский легион — португальский военный контингент армии герцога Веллингтона.
 Португальский легион (организация сторонников Салазара) —  португальская военизированная государственная организация 1936—1974 годов.